

Населённые пункты  
Долгий Мост — название населённых пунктов в России:
 Долгий Мост — село в Абанском районе Красноярского края.
 Долгий Мост — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Долгий Мост — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Долгий Мост — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Долгий Мост — хутор в Лесном районе Тверской области.

Мосты  
Долгий Мост — название мостов в России:
 Долгий Мост — первый мост в Ижевске; соединяет Заречную часть города с Нагорной через реку Иж.